Родо́льфо Фи́шер (; 2 апреля 1944, Обера, провинция Мисьонес — 16 октября 2020) — аргентинский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Биография 
Родольфо Фишер дебютировал за «Сан-Лоренсо де Альмагро» в аргентинской Примере в 1965 году. В 1968 году гол Фишера в ворота «Эстудиантеса» принёс его команде титул чемпионов турнира Метрополитано. В следующем году он стал лучшим бомбардиром чемпионата Насьональ. В 1972 году Фишер помог своей команде выиграть оба чемпионата — Метрополитано и Насьональ.

После этого Фишер отправился в Бразилию, где четыре года защищал цвета «Ботафого». За «одинокую звезду» Лобо в 88 матчах чемпионата Бразилии забил 33 гола, но трофеев не завоевал — у команды продолжался длительный период без титулов, завершившийся лишь в 1989 году. С учётом всех официальных матчей Фишер является рекордсменом «Ботафого» по числу сыгранных матчей среди иностранцев — 180 игр. В 1976 году аргентинец играл за салвадорскую «Виторию».

В сезоне 1977—1978 Родольфо Фишер вновь выступал за «Сан-Лоренсо». Всего за эту команду он провёл 271 матч и забил 141 гол. Фишер является третьи бомбардиром в истории клуба после Хосе Санфилиппо (205) и Ринальдо Мартино (142).

В 1979 году выступал в Колумбии за «Онсе Кальдас». Последние два сезона Лобо провёл на родине. Помог «Атлетико Сармьенто» выиграть дивизион B чемпионата Аргентины в 1980 году. В 1981 году завершил игровую карьеру в «Спортиво Бельграно».

С 1967 по 1972 год выступал за сборную Аргентины. За «альбиселесте» провёл 35 матчей и забил 12 голов.

После завершения карьеры футболиста вернулся в родную провинцию, работал на ферме. 16 октября 2020 года Родольфо Фишер умер в возрасте 76 лет.

Титулы и достижения 
Командные
  Чемпион Аргентины (3): Метрополитано 1968, Метрополитано 1972, Насьональ 1972
  Вице-чемпион Аргентины (1): Насьональ 1971
  Победитель второго дивизиона Аргентины (Дивизион B) (1): 1980
  Вице-чемпион Бразилии (1): 1972
Личные
  Лучший бомбардир чемпионата Аргентины (1): Насьональ 1969

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ogol.com.br

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Атлетико Сармьенто»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Онсе Кальдас»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»